Мидлтон има више значења:
 Мидлтон
 Мидлтон (Ајдахо)
 Мидлтон (Висконсин)
 Мидлтон (Тенеси)